Miasta we Francji:
 Gras (Doubs) – miasto w regionie Franche-Comté
 Gras (Ardèche) – miasto w regionie Rodan-Alpy

Inne:
 Generally Recognised As Safe (, GRAS) – opracowana w 1958 przez Kongres Stanów Zjednoczonych lista bezpiecznych dodatków do żywności